Johann Hackl ist der Name folgender Personen:
* 
 Johann Michael Hackl (* 1943), deutscher Mediziner und Hochschullehrer